Kasselbach ist der Name folgender Fließgewässer:

 Kasselbach (Bieber), rechter Zufluss der Bieber im Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Kasselbach (Lahn), linker Zufluss der Lahn im Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen